András Kisfaludy (1950) – regista e produttore ungherese
 Anett Kisfaludy (1990) – pallamanista ungherese
 Árpád Kisfaludy (1884-1968) – calciatore ungherese
 Atala Kisfaludy (1836-1911) – scrittrice ungherese
 Károly Kisfaludy (1788-1830) – scrittore, drammaturgo e pittore ungherese
 Sándor Kisfaludy (1772-1844) – poeta ungherese